Futbol kluby Aktobe (kazakiska: ) är en kazakisk fotbollsklubb baserad i Aqtöbe. Klubben grundades 1967 och spelar i Premjer Ligasy.

Meriter 
 Premjer Ligasy
 Vinnare (5): 2005, 2007, 2008, 2009, 2013
 Andra plats (4): 2006, 2010, 2014, 2022

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (1) 2008
Silver (2): 1994, 2014

Supercupen i fotboll
Supercup: (3): 2008, 2010, 2014

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019
Uppdaterad: 8 april 2019

Noterbara spelare 
 Emil Kenzjisarijev
 Sergej Kovaltjuk
 Timur Kapadze

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1967